Michaił Aleksandrowicz Krasnow (ur. 1949) – rosyjski prawnik
 Michaił Krasnow (ur. 1950) – rosyjski żużlowiec